Dit is de kalender van een gewoon jaar dat begint op maandag zoals 2018 en 2029.

(Een gewoon jaar is een jaar met 365 dagen, dat wil zeggen, geen schrikkeljaar)

De volgende jaren hebben een kalender in een gewoon jaar dat op een maandag begint:

Kalender, Gewoon 1